Club olympique des transports, club de football tunisien.
 Club olympique des transports, club de handball tunisien.
 Club olympique des transports, club de cyclisme tunisien.